Богатир — спритний силач, сміливець, переможець, молодецький наїзник
 Богатир — найбільший у світі вугільний розріз
 «Богатир» — вікове дерево, дуб на Тернопільщині

 Богатир Захар Антонович — радянський державний і партійний діяч
 Богатир Іван Олександрович — український футболіст
 Богатир Петро Устинович — Герой Радянського Союзу
 Богатир Роман Вікторович (* 1971) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Богатир — село, Успенський район, Павлодарська область

Богатир — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Богатир — село, Запорізька область, Якимівський район

 Богатир — колишнє село Погребищенського району Вінницької області, зняте з обліку 27 квітня 2012 року

Див. також 
 Багатир